Jaime Carreño puede hacer referencia a:

Jaime Carreño Chaca (1953 - ), exfutbolista chileno;
Jaime Carreño Lee Chong (1997 - ), futbolista chileno activo.